aij – codice ISO 639-3 della lingua lishaid osha